Syren, un sat din Luxemburg
Siren (Wisconsin), un sat din statul Wisconsin SUA
Sirenidae, un gen taxonomic, din ordinul Amphibia
SS-N-9 Siren, o navă militară sovietică
Unul din pseudonumele compozitorului Alexander Brandon
Sirén, nume de familie finlandez
Siren, album muzical al lui Ronnie Spector